

Patronyme 

 Bernard Nauer (?-), réalisateur et scénariste français ;
 Daria Nauer (1966-), athlète suisse.
Patronyme français
Patronyme suisse